Роджерс ( или ) — английская фамилия. Известные носители:
 Роджерс, Аарон (род. 1983) — игрок в американский футбол.
 Роджерс, Александр (1867—1934) — британский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Роджерс, Альфред Малок (псевдоним Эл Малок; 1926—1968) — канадский актёр.
 Роджерс, Амари (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Роджерс, Бернард (1893—1968) — американский композитор.
 Роджерс, Бернард Уильям (1921—2008) — американский военный деятель, генерал армии, начальник штаба армии США.
 Роджерс, Брайан (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Роджерс, Брендан (род. 1973) — североирландский футболист и тренер.
 Роджерс, Бретт (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Роджерс, Вудс (1679—1732) — английский капитан, капер, первый королевский губернатор Великобритании на Багамских островах.
 Роджерс, Гай (1935—2001) — американский баскетболист.
 Роджерс, Гари (род. 1981) — ирландский футболист.
 Роджерс, Грэм (род. 1990) — американский актёр.
 Роджерс, Дейтон (род. 1953) — американский серийный убийца.
 
 Роджерс, Джесси (род. 1993) — бразильская порноактриса.
 Роджерс, Джим (род. 1942) — американский инвестор, путешественник, автор книг.
 Роджерс, Джимми (1897—1933) — американский певец.
 Роджерс, Джинджер (1911—1995) — американская актриса.
 
 Роджерс, Дэвид — автор книг по машинной графике.
 Роджерс, Жале Рефик (род. 1977) — северокипрский молекулярный биолог и политик.
 Роджерс, Кадим (род. 2002) — ангильский футболист.
 Роджерс, Карл Рэнсом (1902—1987) — американский психолог.
 Роджерс, Кейси (1925—2006) — американская актриса.
 Роджерс, Кенни (1938—2020) — американский певец.
 
 Роджерс, Мелвилл (1899—1973) — канадский фигурист, выступавший в одиночном и парном разрядах, танцах на льду.
 Роджерс, Мими (настоящее имя Мириам Спиклер; род. 1956) — американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер.
 Роджерс, Натали (1928—2015) — американский психолог и психотерапевт, дочь Карла Роджерса.
 
 Роджерс, Найл (род. 1952) — американский музыкант, продюсер, композитор, аранжировщик и гитарист.
 
 Роджерс, Рэйвин (род. 1996) — американская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции
 
 Роджерс, Робби (род. 1987) — американский футболист.
 Роджерс, Родни (род. 1971) — американский баскетболист.
 Роджерс, Стэн (1949—1983) — канадский исполнитель авторской песни в стиле фолк.
 Роджерс, Сэм (род. 1999) — американский футболист.
 Роджерс, Сюзанна (род. 1943) — американская актриса.
  (1823—1890) — английский экономист и историк, член парламента.
 Роджерс, Тревор (род. 1997) — американский бейсболист.
 Роджерс, Уилл (1879—1935) — американский ковбой, комик, актёр и журналист.
 Роджерс, Уильям Пирс (1913—2001) — американский политик и государственный деятель.
 Роджерс, Уэйн (1933—2015) — американский актёр.
 Роджерс, Фред (1928—2003) — американский педагог, пресвитерианский проповедник, автор песен, автор и телеведущий.
 Роджерс, Хизер (род. 1991) — канадская кёрлингистка и тренер, тренер женской команды Дании на зимних Олимпийских играх 2022.
 Роджерс, Чарльз (1904—1999) — американский актёр и джазовый музыкант.
 Роджерс, Шейла (род. 1962) — британская писательница, известная под псевдонимом Рейчел Эббот.
 Роджерс, Шелби (род. 1992) — американская теннисистка.
 Роджерс, Шугар (род. 1989) — американская баскетболистка.
  (1931—2004) — американский социолог.
 Роджерс, Эшли (более известна как Эшли Астон Мур; 1981—2007) — канадская киноактриса.
 Роджерс, Ян (род. 1960) — австралийский шахматист, гроссмейстер.

 Двойная фамилия
 Литтлтон-Роджерс, Джордж (1906—1962) — ирландский и американский теннисист.

Другое 
 Роджерс — бухта на острове Врангеля.
 Роджерс — город в округе Бентон, штат Арканзас, США.
 Роджерс — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Роджерс — тауншип в округе Касс, штат Миннесота, США.
 Роджерс — перевал в горах Селкирк, провинция Британская Колумбия, Канада.
 «Роджерс-арена» — арена в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада.
 «Роджерс Центр» — стадион в Торонто, провинция Онтарио, Канада.
 Роджерс — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также 
 Роджерсвилл

Примечания